Никола́й Никола́евич Коварда́ев () — советский и российский футболист и футбольный тренер.

Карьера игрока 
Воспитанник СДЮШОР Футбольная школа молодёжи (Москва).

Выступал за клубы высшей, первой и второй лиг (дивизионов) России, а также в ранние годы карьеры во второй лиге СССР.

Наиболее значимый вклад в историю клубов, за которые выступал, внёс в подмосковных «Химках». Там же завершил карьеру игрока и начал тренерскую деятельность.

 Ковардаев был одним из самых популярных игроков «Химок» своего времени. В год выхода команды в первый дивизион плакаты с его изображением зазывали болельщиков на домашние матчи команды. На протяжении двух сезонов подряд опытный нападающий становился лучшим бомбардиром «Химок».
{|class="wikitable" style="font-size: 95%; text-align: center;"

Карьера тренера 
Осенью 2003 после завершения карьеры футболиста остался в «Химках». Сначала в должности начальника команды, а в сентябре 2004 был включён в тренерский штаб.

После выхода ФК «Химки» в Премьер-лигу стал главным тренером молодёжного составома. Под его руководством команда заняла 16 и 12 места в 2007 и 2008 годах соответственно.

Перед сезоном 2009 его сменил Игорь Чугайнов. Ковардаев перешёл в тренерский штаб Андрея Гордеева, возглавлявшего молодёжный состав «Сатурна». В мае 2009 главный тренер основной команды Юрген Рёбер ушёл в отставку, а Гордеев был назначен исполняющим обязанности главного тренера. Ковардаев также приступил к работе с основной командой.

Был старшим тренером в тренерском штабе Андрея Гордеева, возглавлявшего с января по май 2011 донецкий «Металлург».

Летом 2012 вошёл в тренерский штаб московского «Динамо». С августа 2012 по июнь 2013 был главным тренером молодёжного состава «Динамо», с которым завоевал серебряные медали. В начале сезона 2013/14 стал ассистентом Дана Петреску в главной команде. После отставки Петреску в апреле 2014 года остался в клубе на переходный период при Станиславе Черчесове.

С октября 2014 по май 2015 года ассистент Андрея Гордеева в «Сибири» Новосибирск.

С июня 2015 по апрель 2016 года ассистент Гордеева в «Мордовии» Саранск. Во второй половине 2016 года работал тренером в футбольной академии «Динамо» (Москва) им. Льва Яшина. С января по апрель 2017 года являлся старшим тренером клуба «СКА-Хабаровск» во главе с Андреем Гордеевым.

С октября 2017 по сентябрь 2018 года возглавлял молодёжный состав московского «Динамо», с которым занял третье место в молодёжном первенстве 2017/18.

В июне 2019 года возглавил новомосковский «Химик-Арсенал». Однако ещё до начала чемпионата покинул команду и возглавил молодёжную команду «Арсенала». 1 июля 2020 года вошёл в тренерский штаб главной команды «Арсенала», который возглавил Сергей Подпалый.

14 февраля 2022 года был назначен главным тренером «Торпедо-2» Москва — команды, созданной в структуре «Торпедо» для участия во втором дивизионе ФНЛ.
18 августа 2022 года был назначен главным тренером «Торпедо».

Статистика в качестве главного тренера

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте ФК «Мордовия» Саранск 

Футболисты СССР
Футболисты России
Игроки ФК ФШМ
Игроки ФК «Динамо» Москва
Игроки ФК «Динамо-2» Москва (1986)
Игроки ФК «Динамо-2» Москва
Игроки ФК «Краснознаменск»
Игроки ФК «Тюмень»
Игроки ФК «Уралан»
Игроки ФК «Шинник»
Игроки ФК «Химки»
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Химик» Новомосковск
Тренеры ФК «Торпедо-2»